Халилл:

 Халилл, Таня (род. 1977) — бразильская актриса.
 Халил-улла I — ширваншах из династии Дербенди.

См. также 
 Хагилл
 Хагалл
 Халилов